Jeanne de Loos-Haaxman (1881-1976), kunsthistorica
Pieter Haaxman (1854-1937), kunstschilder
Pieter Alardus Haaxman (1814-1887), kunstschilder
Pieter Anne Haaxman (1847-1935), journalist en kunstcriticus